Anna Augustyn – polska judoczka
 Anna Augustyn – polska mistyczka